Gerő Péter (1946) filmrendező, producer
 Gerő Péter (1949) tanár, tananyagszerző, a felnőttkori tanulás szakértője